El Torneig de Rotterdam 2009 o ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 fou un esdeveniment tennístic. Fou la 37a edició del torneig, que formava part de l'ATP World Tour 500 series del 2009. Es jugà al Ahoy Rotterdam indoor sporting arena a Rotterdam, Països Baixos, del 9 fins al 15 de febrer del 2009.

Quadre masculí 
Quadre:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009